Don't Play – singolo di Travis Scott del 2014
 Don't Play – singolo di Anne-Marie, KSI e Digital Farm Animals del 2021